Търново може да се отнася за:

България 
 Велико Търново, град, известен и със старото си официално име Търново до 1965 г.;
 Малко Търново, град, разговорно наричан Търново, предимно преди 1912 година;

Северна Македония 
 Търново, село в община Битоля;
 Търново, село в община Гостивар;
 Търново, село в община Крива паланка;

Гърция 
 Търнава, наричано и Търново, на гръцки Прасино, село в дем Преспа, Западна Македония;
 Търново, на гръцки Анкатото, бивше село в Преспа, Западна Македония;
 Тирнавос, град в Тесалия.

Турция 
 Търново, на турски Байрамлъ, село във Вилает Одрин.

Босна и Херцеговина 
 Рeпублика Сръбска
 Търново, община;
 Търново, град;
 Търново, село в община Мърконич град;
 Търново, село в община Рогатица;
 Търново, село в община Шековичи;

 Федерация Босна и Херцеговина
 Търново, община;

Хърватия 
 Търново, село в община Генералски стол

Словения 
 Търново, квартал на столицата Любляна

Черна гора 
 Търново, село в община Бар.